Мютель (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иоганн Готфрид Мютель (1728—1788) — немецкий композитор, виртуоз клавишных.
 Мютель, Лотар (настоящее имя Лотар Макс Лютке; 1896—1964) — немецкий актёр и режиссёр.
 Мютель, Пьер Огюст Виктор (1795—1847) — французский ботаник.